Херман «Джей Ар» Рид младший (; родился 31 марта 1968 года, Верджиния-Бич, штат Виргиния, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Ранние годы 
Джей Ар Рид родился в городе Верджиния-Бич (штат Виргиния), учился в Верджинской школе Кемпсвилл, в которой играл за местную баскетбольную команду, а в 1986 году стал лауреатом приза Gatorade лучшему баскетболисту года среди старшеклассников. В 1989 году окончил Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл, где в течение трёх лет играл за команду «Северная Каролина Тар Хилз», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 1552 очка и 731 подбор, к тому же два раза помогал выиграть своей команде регулярный чемпионат конференции Атлантического Побережья (1987—1988) и один раз — турнир конференции Атлантического Побережья (1989).

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. В 1989 году был выбран на драфте НБА под 5-м номером командой «Шарлотт Хорнетс». Позже выступал за команды «Сан-Антонио Спёрс», «Нью-Йорк Никс», «Париж Баскет Расинг», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Милуоки Бакс», «Кливленд Кавальерс», «Страсбур» и «Балонсесто Леон». Всего в НБА провёл 11 сезонов. В 1990 году включался в 2-ую сборную новичков НБА. В 1986 году стал мистером баскетбол США, а также признавался баскетболистом года среди старшеклассников по версии USA Today. В 1988 году включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 672 игры, в которых набрал 5680 очков (в среднем 8,5 за игру), сделал 3381 подбор, 639 передач, 514 перехватов и 264 блок-шота.

Карьера в сборной США 
В 1988 году стал в составе сборной США бронзовым призёром летних Олимпийских игр в Сеуле.

Тренерская карьера 
22 ноября 2011 года Джей Ар Рид устроился на должность ассистента главного тренера в команду общественного колледжа Патрика Генри, на которой работает и в настоящее время.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки БК «Расинг» Париж
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки БК «Страсбур»
Игроки БК «Леон»
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Родившиеся в Верджиния-Бич